Ма́рфино — деревня в Вологодском районе Вологодской области при впадении реки Козьма в Вологду.

Входит в состав Майского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Октябрьское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Октябрьский сельсовет.

По переписи 2002 года население — 298 человек (139 мужчин, 159 женщин). Преобладающая национальность — русские (94 %). В 2000-х и 2010-х годах в деревне велось активное коттеджное строительство, и на начало 2017 года в Марфино зарегистрировано 1082 жителя в 428 домохозяйствах.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Вологды вдоль автодороги федерального значения  «Вологда — Медвежьегорск».

Расстояние до границы районного центра Вологда по автодороге — 5 км, до его центра по автодороге — 12 км, до центра муниципального образования посёлок Майский по прямой — 3 км на юго-восток. Ближайшие населённые пункты — деревни Шаньково, Маурино, Поповка, Деревенька, Семёнково, Обсаково.

Экономика 
База предприятия Вологодская геологоразведочная партия (бурение скважин, в том числе на воду). Архитектурно-этнографический музей Вологодской области расположен напротив деревни по другую сторону федеральной трассы.

Инфраструктура: детсад (2 здания), торговый центр (супермаркет «Пятёрочка» с аптекой, кулинария), 2 промтоварно-продовольственных магазина, 2 гостевых дома. Ближайшие медицинские учреждения и почта работают в селе Молочное, культурные и спортивные учреждения — в центре поселения Майский, средние школы в Майском и Молочном.

Перечень улиц 
Всего в деревне 19 улиц:

1.Береговая

2.Верещагина

3.Вологодская

4.Западная

5.Звёздная

6.Клубова

7.Луговая

8.Мастеров

9.Молодёжная

10.Набережная улица

11.Панкратова

12.Прибрежная

13.Речной переулок

14.Садовая

15.Сосновая улица

16.Сосновая аллея

17.Строителей

18.Центральная

19.Шоссейная

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района